

Codici 
 VSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto C.P.A. Carlos Rovirosa, Villahermosa, Messico

Altro
 VSA – organizzazione internazionale per l'arte e le disabilità, Kennedy Center, Washington, USA